L'edizione 1956-57 della Oberliga vide la vittoria finale del .

Turno di qualificazione

Girone 1

Girone 2

Finale scudetto

Verdetti 
 Borussia Dortmund campione della Germania Ovest 1956-57.

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1956
Calcio nel 1957
Campionato tedesco di calcio